Seippel ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Seippel (1900–1986), Schweizer Turbinenbauer und Strömungsmechaniker 
 Edda Seippel (1919–1993), deutsche Schauspielerin
 Georg Wilhelm Heinrich Seippel (1788–1850), evangelischer Pastor
 Hermann Seippel (1884–1937), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker
 Max Seippel (1850–1913), deutscher Schriftsteller
 Paul Seippel (1858–1926), Schweizer Literaturwissenschaftler und Publizist
 Wilhelm Seippel (1832–1906), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Seipel
 Seyppel